

Джерела антиоксидантів

Регулювання 
В подальшому обговоренні буде розкрито поняття "антиоксиданту", який відноситься до не поживних речовин, що містяться в продуктах харчування, таких як поліфеноли, які можуть бути антиоксидантами та нейтралізують вільні радикали, що є руйнівниками людського здоров'я. Тому органи державного регулювання харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів та Європейського відомства з безпеки харчових продуктів ухвалили положення про заборону друкувати на етикетках харчових продуктів висновків про антиоксидантну користь, якщо немає ніяких фізіологічних доказів.

Антиоксиданти в продуктах харчування 
У багатьох продуктах харчування містяться антиоксиданти.

В спеціях, травах, ефірних оліях, какао є невелика кількість антиоксидантів, хоча ці порції дуже малі для забезпечення дієтичного харчування. До спецій з високим вмістом антиоксидантів належать: гвоздика, кориця, материнка, куркума, кмин, петрушка, базилік, каррі, гірчиця, імбир, перець, паприка, часник, коріандр, цибуля і кардамон. 

Типові трави: шавлія, чебрець, майоран, м'ята, орегано, чабер, базилік і кріп.

Ще одним джерелом антиоксидантів є сушені фрукти, так як відсутність води, яка була втрачена при сушці, підвищує вміст антиоксидантів. Високий вміст поліфенолів є в родзинках, червоному вині, загальна кількість яких забезпечує антиоксидантні властивості, які будуть забезпечувати нормальний процес травлення.

Фрукти, котрі мають яскраве забарвлення, за рахунок пігментів: журавлина, чорниця, слива, ожина, малина, полуниця,  смородина, інжир, вишня, гуава, апельсин, манго, виноградний та гранатовий соки також мають високий вміст антиоксидантів.

Навіть деякі варені овочі багаті антиоксидантами, а саме: артишоки, капуста, броколі, спаржа, авокадо, буряк і шпинат.

Помірна кількість антиоксидантів міститься і в горіхах: горіх пекан, волоські горіхи, фундук, фісташки, мигдаль, кеш'ю, горіхи макадамії і арахісова паста — все це є джерелом антиоксидантів.

Висівки сорго, какао-порошок, кориця багаті на проціаніди, які в великих кількостях містяться в багатьох фруктах і овочах. Через велику молекулярну вагу цих сполук, організм поглинає лише незначну їх кількість, також на результат поглинання впливають такі чинники: шлунковий сік, ферменти та бактерії кишково-шлункового тракту, де ці речовини метаболізуються та швидко виводяться.

Їжа та напої

Дієтичні антиоксиданти
Списки:Харчування